Dit is een chronologische lijst van WWE United States Champions, een professioneel worstelkampioenschap van WWE dat op dit moment exclusief is voor de Raw brand. Het was oorspronkelijk bekend als de 'NWA United States Heavyweight Championship' en begon als een regionaal kampioenschap gecreëerd door en verdedigd in Jim Crockett Jr.'s Mid-Atlantic Championship Wrestling, een onderdeel van de National Wrestling Alliance (NWA). Harley Race werd de inaugurele kampioen bij de introductie van de titel op 1 januari 1975. Turner Broadcasting kocht Mid-Atlantic in november 1988 en hernoemde de worstelorganisatie naar World Championship Wrestling (WCW) en werd het kampioenschap zo hernoemd naar WCW United States Heavyweight Championship. In 2001 werd WCW gekocht door de World Wrestling Federation (WWF) en was in bezit van het kampioenschap.

Bij het evenement Survivor Series op 18 november 2001, werd het WCW U.S. Championship en het WWF Intercontinental Championship geünificeerd, waar bij het U.S. Championship gedeactiveerd werd. In juli 2003 werd het kampioenschap gereactiveerd als het WWE United States Championship.

Titel geschiedenis

Namen

Kampioenen

Zie ook 

 Lijst van WWE Intercontinental Champions
 Lijst van NXT North American Champions

Externe links 
 Officiële titel geschiedenis

Referenties 

National Wrestling Alliance kampioenschap
World Championship Wrestling kampioenschap
WWE-kampioenschap
Lijsten professioneel worstelen